Carolina kan syfta på:

 Carolina – ett kvinnonamn, se Karolina
 Carolina-provinsen –  en brittisk koloni i Nordamerika
 Carolina Hurricanes – en amerikansk ishockeyorganisation
 Carolina Panthers – ett professionellt lag i den amerikanska National Football League
 Carolina Rediviva – en byggnad i Uppsala
 235 Carolina – en asteroid

Geografi

Argentina 

 La Carolina (ort i Argentina), San Luis,

Brasilien 

 Carolina (kommun i Brasilien, Maranhão, lat -7,51, long -47,15), 
 Carolina (ort i Brasilien, Maranhão, Carolina),

Colombia 

 Carolina (kommun i Colombia, Antioquia, lat 6,75, long -75,32), 
 Carolina (ort i Colombia, Antioquia, lat 6,72, long -75,28),

Puerto Rico 

 Carolina, Puerto Rico, kommun,

Spanien 

 Carolina (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Jaén,

Se även
 North Carolina – en delstat i sydöstra USA
 South Carolina – en delstat i sydöstra USA